Чечельник — селище міського типу, Вінницька область, Чечельницький район, районний центр
 Чечельник — село, Хмельницька область, Дунаєвецький район